CR kan syfta på: 

 CR – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Costa Rica
 .cr – nationell toppdomän för Costa Rica
 CR - anses vara världens starkaste chilifrukt, se Carolina Reaper
 CR – ett styrtecken som används för att infoga en radbrytning i elektroniska textdokument Carriage Return. se vagnretur
 Cr – ett grundämne, se krom